Лонг-айлендский серийный убийца (; также Лонг-айлендский потрошитель, Крейгслистский потрошитель) — неопознанный серийный убийца, который убил 10 девушек в период с 1996 по 2011 год. Следствие предполагает, что преступник причастен к убийствам ещё 6 девушек.

Останки четырёх возможных жертв были найдены в декабре 2010 года, ещё шести — в марте и апреле 2011 года.

Полиция сообщила, что последние останки, по всей видимости, предшествовали четырём телам, найденным в декабре 2010 года. 9 мая 2011 власти сообщили, что 2 из новейших груд останков могут быть работой второго убийцы. Прокуроры теперь считают, что три или четыре убийцы могут быть ответственны за тела, обнаруженные недавно на побережье Лонг-Айленда.

Полицейское расследование 
Полиция первоначально искала Шаннан Гилберт, 24-летнюю проститутку из Нью-Джерси, которая была объявлена пропавшей без вести в мае 2010 года. В последний раз её видели в районе после встречи с клиентом в Оук-Бич. В декабре 2010 года офицер полиции и его собака на рутинных учениях обнаружили первое тело — скелетированные останки женщины в почти разорвавшемся мешке из рогожи. Эта находка привела к ещё трём телам, найденным спустя два дня в том же районе на северной стороне Ocean Parkway. Комиссар департамента полиции округа Саффолк Ричард Дормер сказал: «Факт обнаружения четырёх тел в одном и том же месте, говорит сам за себя. Это больше, чем просто совпадение. Это может быть серийный убийца».

Несколько месяцев спустя, в конце марта и начале апреля 2011 года, ещё четыре тела были найдены в другой области от Ocean Parkway. Саффолкская полиция расширила область поиска до границы округа Нассау, чтобы увидеть, есть ли другие жертвы. Останки Шеннон Гилберт были обнаружены полтора года спустя в болоте, в полумиле от того места, где её видели в последний раз.

6 апреля 2011 года детектив лейтенант Кевин Смит из департамента полиции округа Нассау заявил, что его ведомство будет продолжать изучать и расследовать любую преступную деятельность, которая может быть непосредственно связана с недавно обнаруженными человеческими останками, найденными в Саффолке. Смит также сказал, что полиция округа Нассау будет координировать расследование с полицией Саффолка и полицией штата Нью-Йорк.

11 апреля 2011 года в округе Нассау начался поиск других тел. Местные СМИ сообщили, что нашли ещё одни человеческие останки, а также отдельно найденный череп, в результате чего общее потенциальное число тел, обнаруженных с декабря, выросло до десяти. 22 апреля 2011 года в футе от черепа нашли 2 человеческих зуба.

Власти Атлантик-Сити начали расследование, чтобы увидеть, если эти случаи были связаны с четырьмя подобными нераскрытыми убийствами там, где тела четырёх убитых проституток были найдены позади мотеля в ноябре 2006 года. Власти, тем не менее, впоследствии исключили какую-либо связь между убийства на Лонг-Айленде и убийствами в Атлантик-Сити.

Тела, найденные в декабре 2010 
Из десяти останков тел, найденных с конца 2010 года, четверо идентифицированы в декабре 2010 года как принадлежащие проституткам, которые рекламировали свои услуги по Craigslist. Все они были задушены, а их тела были завёрнуты в джутовые мешки. Все, как полагают, были убиты в другом месте.

Опознанные 
 Морин Брейнард-Барнс, 25-летняя проститутка из Нориджа, Коннектикут, рекламировавшая свои услуги через Интернет. В последний раз её видели 9 июля 2007 года, когда она уезжала из Нориджа в Нью-Йорк Её тело было найдено в декабре 2010 года.

 Мелисса Бартелеми, 24-летняя девушка из округа Эри, пропавшая без вести 10 июля 2009 года. Она жила в Бронксе и предоставляла эскорт-услуги через Крейгслист. Ночью её, пропавшую без вести начали искать. Она встретилась с клиентом, положила на свой банковский счёт $900 и попыталась позвонить старому бойфренду, но не дозвонилась. В период, начиная с недели после её исчезновения и заканчивая пятью, её сестра-подросток Аманда получила ряд насмешливых, грубых и оскорбительных звонков от того, кто, возможно, был убийцей её сестры, пользующимся мобильным телефоном жертвы.

 Меган Уотермен, 22-летняя девушка из Скарборо, штат Мэн, пропавшая без вести 6 июня 2010 года, после размещения объявления на Крейгслисте об оказании эскорт-услуг. За день до этого она сказала своему 20-летнему бойфренду, что она уезжает и позже ему позвонит. На момент её исчезновения она остановилась в мотеле в Хауппаге, в 15 милях к северо-западу от Гилго-Бич. Её останки также были найдены в декабре 2010 года.

 Амбер Линн Костелло, 27-летняя девушка из Северного Вавилона, города в десяти милях к северу от Гилго-Бич. Она была проституткой и наркоманкой, потребляющей героин, и пропала без вести 2 сентября 2010 года. В ночь, когда она исчезла, она пошла навстречу незнакомцу, который позвал её несколько раз, предложив ей 1500 долларов за её услуги.

Останки, найденные в марте и апреле 2011 
Четыре груды останков, найденных 29 марта и 4 апреля, были в пределах двух миль и к востоку от останков, найденных в декабре. Сообщается, что они включают в себя останки женщины, мужчины, младенца и взрослого, пол которого до сих пор не определён. Череп и частичная груда останков были найдены 11 апреля после расширения области поиска на округ Нассау. Они были найдены примерно в одной миле друг от друга и примерно в пяти милях к западу от останков, найденных в декабре.

Опознанные 
9 мая 2011 года было сообщено, что остатки черепа, пары рук и предплечья, обнаруженные 29 марта, принадлежат 20-летней проститутке Джессике Тейлор, чьё расчленённое тело было найдено в 2003 году, в 45 милях к Манорвиллу. Она работала в Вашингтоне и Манхэттене.

Неопознанные 
Голова, правая нога и руки, найденные 4 апреля, принадлежат неопознанной жертве, известной как «Джейн Доу № 6», остальные части тела которой были найдены 19 ноября 2000 года в той же части Манорвилла, где обнаружили останки Джессики Тейлор. Расчленённые останки Джессики Тейлор и Джейн Доу № 6 были утилизированы аналогичным образом и в том же городе, что свидетельствует о связи. Их смерти отличаются от смертей четырёх женщин, обнаруженных в декабре 2010 года.

Двое оставшихся множеств останков, найденных в Саффолке, по всей видимости, принадлежат мужчине-азиату, погибшему насильственной смертью, и младенцу, вероятно, девочке, завёрнутой в одеяло без видимых признаков травм. Их смерть, по всей видимости, не связана с остальными.

Двое множеств останков, найденных в округе Нассау 11 апреля, ещё не идентифицированы.

Примечания 

Серийные убийцы США
Серийные убийцы, чья личность не установлена
Преступность в 2011 году
Преступность в 2010 году
Преступность в Нью-Йорке
Серийные убийцы 2000-х годов